Nassy kan verwijzen naar:

David Cohen Nassy, *1612, Portugees kolonist
David Nassy, 1747 - 1806, Surinaamse schrijver
Maurice Nassy, 1858 – 1930, Surinaams bestuurder
 Johan Frederik Nassy, 1866-1947, eerste geneesheer-directeur van het Sint Vincentius Ziekenhuis (Paramaribo)
Josef Nassy (Joseph Johan Cosmo Nassy, 1904-1976) Surinaams kunstenaar